Трактат «О власти и первенстве Папы» (Tractatus de Potestate et Primatu Papae) — богословское сочинение Филиппа Меланхтона, написанное 17 февраля 1537 года и подписанное всеми лютеранскими богословами, присутствовавшими в Шмалькальдене на собрании «Шмалькальденского союза». Является частью «Книги Согласия» 1580 года — сборника вероисповедных документов евангелическо-лютеранской церкви.

Структура 
 О власти и первенстве Папы (1-59)
 Преамбула (1-6). Осуждается доктрина о первенстве Римского Папы над остальными епископами, его право на назначение мирских владык и учение о нём как о наместнике Христа.
 Библейские свидетельства (7-11): ; ; ; ; ; 
 Исторические свидетельства (12-21): Восточные церкви никогда не подчинялись Римскому Папе.
 Опровержение аргументов оппонентов (22-38): Власть ключей дана всем апостолам, а не только Петру.
 Признаки антихриста (39-59): «признаки антихриста явственно совпадают с признаками царства папы».
 О власти и полномочиях епископов (60-82). Епископы должны управлять церквями, учить Евангелию, отправлять Таинства, отпускать грехи и отлучать тех, «чьи грехи известны».

См. также 
 Равенский документ

Ссылки 
 Текст Трактата на русском языке 
 F. Bente. Historical Introductions to the Lutheran Confessions 
 Christian Cyclopedia

Книга Согласия
Документы, посвящённые папскому первенству